Артаферн — перське ім'я. Відомо декілька людей з таки іменем:
  — брат Дарія І Великого, намісник у Сардах.
 Артаферн — його син, разом із Датісом командував перським військом під час Марафонської битви.
  — посол Артаксеркса I.

Примітки 

Учасники греко-перських воєн
Сатрапи Ахеменідів
Ахеменіди